Sassafrás é o nome vulgar de várias espécies do género Sassafras e de outras plantas da família das Lauráceas, entre as quais:
 Canela sassafrás
 Sassafrás-norte-americano
 Sassafrás amarelo, também conhecido como sassafrás-do-brasil ou ainda sassafrás-do-paraná
 Sassafrás-de-guiana
 Sassafrás-do-rio
 Sassafrás-preto ou sassafrás-de-oliver, uma árvore da floresta tropical australiana

A palavra é ainda utilizada (sem acento, na língua inglesa) para:
 Atherospermataceae, ou sassafrás-do sul, uma família de árvores do hemisfério sul, da ordem Laurales
 Gíria para marijuana (nos EUA)
 Sassafras, um navio-de-balizagem da Guarda Costeira dos EUA
 Rio Sassafras, que desagua na baía de Chesapeake, EUA
 Monte Sassafras, o ponto mais alto do estado da Carolina do Sul, EUA
 Topónimos:
 Sassafras, uma cidade da Tasmania, Austrália
 Sassafras, um bairro de Melbourne, estado de Vitória, Austrália
 Sassafras, uma localidade no estado de Maryland, EUA
 Animais
 Sassafras (1967-1988), um cavalo de corridas

Desambiguação